Een verkeersweg:
A59 (Duitsland), zie Bundesautobahn 59
A59 (Groot-Brittannië)
A59 (Nederland), zie Rijksweg 59
A-59 (Spanje)